|-
| 125901 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125902 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125903 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125904 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125905 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125906 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125907 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125908 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125909 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125910 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125911 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125912 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125913 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125914 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125915 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125916 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125917 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125918 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125919 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125920 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125921 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125922 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125923 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125924 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125925 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125926 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125927 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125928 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125929 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125930 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125931 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125932 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125933 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125934 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125935 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125936 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125937 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125938 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125939 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125940 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125941 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125942 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125943 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125944 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125945 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125946 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125947 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125948 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125949 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125950 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125951 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125952 - || || 8 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125953 - || || 8 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125954 - || || 8 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125955 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125956 - || || 13 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125957 - || || 14 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125958 - || || 14 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125959 - || || 14 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125960 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125961 - || || 13 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125962 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125963 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125964 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125965 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125966 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125967 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125968 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125969 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125970 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125971 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125972 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125973 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125974 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125975 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125976 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125977 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125978 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125979 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125980 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125981 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125982 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125983 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125984 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125985 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125986 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125987 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125988 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125989 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125990 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125991 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125992 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125993 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125994 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125995 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125996 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125997 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125998 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125999 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126000 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5